Die Luminographie oder auch Luminografie bezeichnet
 ein Verfahren zur Herstellung von Kopien, siehe Luminographie (Drucktechnik)
 ein bildgebendes Verfahren in der Medizin, siehe Luminographie (Medizin)
 eine Aufnahmetechnik mittels Langzeitbelichtung in der Fotografie, siehe Light Painting